Yachiyo, bourg situé dans la préfecture d'Ibaraki, au Japon.
 Yachiyo, ville de la préfecture de Chiba, au Japon.